Amerikai Egyesült Államok
Kingsburg, dél-dakotai település
Kingsburg, kaliforniai település
 Kanada
Kingsburg, új-skócai település